Dreeben ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Dreeben (* 1954), US-amerikanischer Jurist 
 Robert Dreeben, US-amerikanischer Wissenschaftler